International Superstar Soccer (serijal), serijal nogometnih videoigara japanskog proizvođača Konamija.
International Superstar Soccer, prva igra u ISS serijalu.
Međunarodna svemirska postaja (International Space Station).